Faro de Torres, el término puede referirse a: 

Faro de Torres (1924), faro español. 
Faro de Torres (1993), faro brasilero.